In After Years – cortometraggio del 1912 prodotto dalla Lubin Manufacturing Company
In After Years – cortometraggio del 1913 diretto da James Kirkwood
In After Years – cortometraggio del 1917 diretto da E.A. Martin